Corocoro hace referencia a varios artículos:

Animales
 Eudocimus ruber, ave de Sudamérica.
 Pez Corocoro, Haemulon plumierii, en Venezuela.

Lugares
 Coro Coro localidad en Bolivia 
 La mina de Corocoro en Bolivia, véase: Corporación Minera de Bolivia.

Además
 Coro Coro Comic, revista de manga kodomo.
 Proyecto Corocoro en el golfo de Paria, Venezuela.